

Patronyme 
Le nom de Torrey est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

  (1934-), gestionnaire de hockey sur glace canadien - Élu au Temple de la renommée en 1995.
 Bradford Torrey (1843-1912), ornithologue et auteur américain.
 Charles Cutler Torrey (1863–1956), historien et archéologue américain.
 John Torrey (1796-1873), botaniste américain.

Toponyme 

 Torrey, ville américaine située dans l’État de New York ;
 Torrey, ville américaine située en Utah.

Science et technique 
 Torrey Botanical Society, société savante américaine.
 Torrey Canyon, pétrolier ayant fait naufrage en 1967.

Homonymie de patronyme